Frühlings Erwachen steht für:

 Frühlings Erwachen, Drama von Frank Wedekind aus dem Jahr 1891
 Frühlings Erwachen (1929), deutscher Film des Regisseurs Richard Oswald aus dem Jahr 1929
 Frühlings Erwachen (2009), deutscher Film des Regisseurs Nuran David Calis aus dem Jahr 2009
 Frühlings Erwachen (Musical), Musical von Duncan Sheik und Steven Sater

Siehe auch:
 Plattenseeoffensive (Unternehmen Frühlingserwachen), Operation der deutschen Wehrmacht